Into the Woods (EP) - da banda islandesa de folk rock Of Monsters and Men
Into the Woods (episódio de Desperate Housewives)
Into the Woods (musical) - musical da Broadway.
 Into the Woods (filme) - Adaptação do musical feita pela Disney. 

Desambiguação